Parole kan syfta på följande platser:

Indien 

 Parol, ort, Jammu och Kashmir, Kathua,

USA 

 Parole (ort i USA), Maryland, Anne Arundel County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar